Саука има више значења:

 Саука (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Саука (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Саука (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији